

Llocs 
 Tsurumi (Yokohama), districte urbà de Yokohama.
Estació de Tsurumi
Línia Tsurumi
 Tsurumi (Osaka), districte urbà d'Osaka.
Tsurumi (barri)
 Riu Tsurumi, riu a la prefectura de Kanagawa.

Persones 
 Shuji Tsurumi, gimnasta japonés (n. 1938)